Ойбон-Кёлюе () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Ойбон-Кёлюе — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°21’с. ш. 153°03’в. д..
 Ойбон-Кёлюе — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°38’с. ш. 122°35’в. д..
 Ойбон-Кёлюе — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°16’с. ш. 153°45’в. д..
 Ойбон-Кёлюе — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°36’с. ш. 154°45’в. д..
 Ойбон-Кёлюе — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°42’с. ш. 153°38’в. д..
 Ойбон-Кёлюе — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°07’с. ш. 151°52’в. д..
 Ойбон-Кёлюе — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°03’с. ш. 151°29’в. д..
 Ойбон-Кёлюе — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°05’с. ш. 151°40’в. д..
 Ойбон-Кёлюе — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°11’с. ш. 154°34’в. д..
 Ойбон-Кёлюе — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°43’с. ш. 118°46’в. д..
 Ойбон-Кёлюе — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°01’с. ш. 118°40’в. д..
 Ойбон-Кёлюе — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 61°17’с. ш. 130°31’в. д..
 Ойбон-Кёлюе 2-й — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°31’с. ш. 154°31’в. д..
 Ойбон-Кёлюе 2-й — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°42’с. ш. 153°43’в. д..

Примечания